Il doppio maschile  del torneo di tennis Ordina Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Trevor Kronemann e David Macpherson 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (quarti di finale)

 Assente
 Menno Oosting /  Libor Pimek (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 1997
ATP Tour 1997